Vandersleyen est un patronyme porté notamment par :

 Claude Vandersleyen (1927-2021), égyptologue belge.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand